Серге́й Серге́евич Пло́тников () — российский хоккеист, нападающий клуба ЦСКА. 

Игрок сборной России. Чемпион мира 2014 года. Кавалер ордена Почёта (2014). Обладатель Кубка Гагарина 2017 года в составе СКА. Обладатель Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА.

Карьера 
Первым тренером был Владимир Михайлович Федорюк. Игровую карьеру начал в Хабаровске, где выступал в системе «Амура». Первую шайбу за «Амур» забил 18 октября 2009 года в игре с рижским «Динамо». В дебютном сезоне сыграл 43 матча и набрал 12 очков. В 2012 году перешёл в «Локомотив», где провёл три года. Сезон 2015/16 провёл в НХЛ, где выступал за «Питтсбург» и «Аризону». Летом 2016 года стал игроком СКА. В составе армейцев по итогам сезона 2016/17 стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

30 мая 2018 года подписал четырёхлетний контракт со СКА. Перед сезоном 2019/20 выбран капитаном команды.

16 мая 2020 года СКА обменял Плотникова в «Амур», который в свою очередь 28 мая 2020 года обменял его в магнитогорский «Металлург».

5 июля 2021 года клуб расторг контракт, а на следующий день Плотников стал игроком ЦСКА. В апреле 2022 года вместе с армейским клубом выиграл Кубок Гагарина, а в июле подписал новое двухлетнее соглашение с ЦСКА. 

По решению МОК был лишен права выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году из-за подозрений в употреблении допинга.

В 2018 году снялся в сериале «Молодёжка» (1-я серия, 6-й сезон).

В 2022 году в качестве обладателя Кубка Гагарина провёл день с трофеем и приготовил в нём окрошку. 

По состоянию на 1 сентября 2022 года входит в топ-15 самых результативных игроков в истории КХЛ. На его счету 417 (175+242) очков в 726 матчах, и в течение сезона 2022/23 ему по силам войти в десятку лучших бомбардиров лиги.

Достижения 
 Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2017) и ЦСКА (2022)
 Чемпион мира (2014), серебряный призёр чемпионата мира 2015, бронзовый призёр чемпионата мира 2016, 2017 и 2018
 Серебряный призёр Олимпийских игр (2022)
 Серебряный призёр чемпионата России в составе СКА (2020), бронзовый призёр КХЛ в составе Локомотива (2014), бронзовый призёр чемпионата России и КХЛ в составе СКА (2018, 2019)
 Участник Матча звёзд КХЛ (2015)
 Обладатель Кубка Континента в составе СКА (2018)

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Награды 
 Орден Почёта (26 мая 2014 года) — за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионате мира 2014 года
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 февраля 2022 года) — за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XXIIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика)
 Заслуженный мастер спорта России (2014)

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Амурские тигры»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК ЦСКА Москва
Обладатели Кубка Гагарина